El término libra puede referirse a:

 La libra (unidad de masa).
 La libra-fuerza, una unidad de fuerza.
 La libra por pulgada cuadrada, una unidad de presión en el sistema anglosajón de unidades.
 Libra (constelación), una constelación (astronomía).
 Libra (astrología), un signo del zodiaco.
 Libra (banda), una banda chilena de rock.
 Libra (EP) (2003), un EP de la banda homónima.
 Libra (álbum de Libra), un álbum de 2004 de la banda homónima.
 Libra (álbum de Lali), un álbum de 2020 de Lali Espósito.
 Libra (Hesperiidae), un género taxonómico de mariposas.
 El punto Libra de la eclíptica.
 Cuarto de libra, una hamburguesa vendida de forma internacional por el restaurante de comidas rápidas McDonald's.
 Libra (DC Comics), un supervillano de DC Comics.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes monedas en curso:

 La libra (divisa), una divisa utilizada, con distintos nombres, en varios países.
 La «Libra», nombre anterior del Diem, la criptomoneda de Facebook.
 La libra egipcia, la unidad monetaria de Egipto.
 La libra esterlina, la unidad monetaria oficial del Reino Unido.
 La libra gibraltareña, la unidad monetaria de Gibraltar.
 La libra de Guernsey, la unidad monetaria de Guernsey.
 La libra de Jersey, la unidad monetaria de Jersey.
 La libra libanesa, la unidad monetaria de Líbano.
 La libra malvinense, la unidad monetaria de Islas Malvinas y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
 La libra manesa, la unidad monetaria de Isla de Man.
 La libra de Santa Elena, la unidad monetaria de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, un Territorio Británico de Ultramar.
 La libra siria, la unidad monetaria de Siria.
 La libra sudanesa, la unidad monetaria de Sudán.
 La libra sursudanesa, la unidad monetaria de Sudán del Sur.

Además, puede referirse a las siguientes monedas fuera de curso:

 La libra australiana, antigua unidad monetaria de Australia.
 La libra barcelonesa.
 La libra bermudeña, antigua unidad monetaria de Bermudas.
 La libra biafreña, antigua unidad monetaria de Biafra.
 La libra chipriota, antigua unidad monetaria de Chipre.
 La libra de la Federación Rodesia y Nyasalandia, antigua unidad monetaria de la Federación de Rodesia y Nyasalandia.
 La libra de Rodesia del Sur, antigua moneda de Rodesia del Sur y Rodesia del Norte, y que circuló también en Nyasalandia.
 La libra escocesa, antigua unidad monetaria del Reino de Escocia.
 La libra francesa, antigua moneda de Francia desde 781 hasta 1795.
 La libra haitiana, antigua moneda de Haití desde 1697 hasta 1813.
 La libra irlandesa, antigua unidad monetaria de Irlanda.
 La libra jaquesa, antigua unidad monetaria de cuenta del Reino de Aragón.
 La libra libia, antigua unidad monetaria de Libia.
 La libra malauí, antigua unidad monetaria de Malaui.
 La libra neozelandesa, antigua unidad monetaria de Nueva Zelanda.
 La libra palestina, antigua unidad monetaria del Mandato Británico de Palestina.
 La libra peruana, antigua unidad monetaria de oro de Perú.
 La libra rodesiana, antigua unidad monetaria de Rodesia.
 La libra tongana, antigua unidad monetaria de Tonga.

Enlaces externos